Perugia (provincie), een provincie van Italië
Perugia (stad), een Italiaanse stad, hoofdstad van de gelijknamige provincie
Perugia Calcio, een voetbalclub uit de stad